Лидерс () — дворянский и графский род.

Бернгард Иоганн Лидерс (ок. 1714 — после 1790) — надворный советник, выходец из Голштинии, был придворным лекарем (лейб-хирургом) при императоре Петре III. Его сын, Николай Иванович (1762—1823) — русский генерал-майор. Именным высочайшим указом 1862 г. сын последнего, генерал-адъютант, генерал от инфантерии Александр Николаевич возведен в графское достоинство Российской империи.

Род его угас; фамилию Лидерс с титулом разрешено в 1863 г. присоединить мужу дочери его, Александру Александровичу Веймарн.

Описание герба 
Щит четверочастный, с малым щитом в середине. В первой и четвёртой пересечённых чернью и золотом частях, лев, с червлёными глазами и языком, держащий в лапах секиру переменного металла и финифти. Во второй и третьей лазоревых частях в серебряных латах рука, обременённая таковым же мечом, сопровождаемая вверху тремя серебряными лилиями. В малом среднем золотом щите возникающий Императорский орёл, имеющий на груди, в золотом щите, окружённом цепью ордена Св. Андрея Первозванного червлёное коронованное вензелевое изображение имени Государя Императора Александра II.

Щит увенчан графской короной и тремя графскими коронованными шлемами. Нашлемники: средний — возникающий Императорский орёл, имеющий на груди, в золотом щите, окружённом цепью ордена Св. Андрея Первозванного червлёное коронованное вензелевое изображение имени Государя Императора Александра II; крайние — по пять страусовых перьев, средние и боковые из которых лазоревые, обременённые серебряной лилией, остальные перья серебряные. Намёт: средний — чёрный с золотом, крайние — лазоревые с серебром. Щитодержатели: справа рядовой Пражского пехотного графа Лидерса полка, слева пересечённый золотом и чернью лев с червлёными глазами и языком, держащий в правой лапе золотую секиру.

Литература 
 
 
 Герб графа Лидерса внесен в 
 

Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии